«Соседи по комнате» () — американская кинокомедия режиссёра Питера Йетса по произведению Макса Эппла. Премьера фильма состоялась 3 марта 1995 года. В российском кинопрокате фильм вышел под названием «Неукротимый дед».

Сюжет 

У Майкла Хольцека самый необычный сосед по комнате — его дедушка Рокки, который переехал к внуку после смерти родителей Майкла. Он немного чудной, но очень любит мальчика. У них разные интересы, но ни один из них не оставит другого.

В ролях 
 Питер Фальк — Рокки Хольцек
 Джулианна Мур — Бет Хольцек
 Даниэль Суини — Майкл Хольцек
 Эллен Бёрстин — Джудит
 Ян Рубеш — Болек Крупа
 Ноа Флейс — Майкл в детстве
 Дэвид Том — молодой Майкл
 Скотт Коэн — практикующий интерн
 Фрэнки Фэйзон — профессор Мартин
 Кортни Чейз — Лиза
 Райан Келли — Мо
 Уильям Мейси — врач (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Питер Йетс
 Сценаристы: Макс Эппл, Стивен Меткалф
 Продюсеры: Макс Эппл, Роберт В. Корт, Тед Филд, Айра Хальберштадт, Скотт Крупф, Адам Ляйпциг
 Оператор: Майк Саутон
 Композитор: Элмер Бернштейн

Номинации 
 1996 — номинация на премию «Оскар» за лучший грим — Грег Кэнном, Роберт Лэйден, Коллин Калахан
 1996 — номинация на премию «Молодой актёр» за лучшую женскую роль до 10 лет — Кортни Чейз

Чтобы нанести грим Питеру Фальку, а затем снять его, гримёры тратили по четыре часа в день.

Саундтрек 
 «(Maybe We’ll Wait) 'Til Sunday» в исполнении Kenneth
 «Sweet Dreams (Are Made Of This)» в исполнении группы Eurythmics
 «Many Rivers To Cross» в исполнении группы UB40
 «Beer Barrel Polka (Roll Out The Barrel)»
 «I Scream» в исполнении группы Twenty Mondays
 «Happy Birthday to You»

Фильмы США 1995 года
Кинокомедии 1995 года
Кинокомедии США
Фильмы Interscope Communications
Фильмы Hollywood Pictures